Гунтис Галвиньш (; 25 января 1986, Талси) — латвийский хоккеист, защитник. Воспитанник клуба «Призма». В настоящее время является игроком клуба «Витковице», выступающего в чешской экстралиге.

Карьера 
Гунтис Галвиньш начал свою профессиональную карьеру в 2002 году в составе родного рижского клуба Латвийской лиги «Призма». В своём дебютном сезоне Гунтис провёл на площадке 13 матчей, набрав 1 (0+1) очко. Перед началом сезона 2004/05 Галвиньш подписал контракт с клубом «Рига 2000», с которым дважды подряд становился победителем латвийского первенства, также добавив к этому бронзовые награды белорусской экстралиги в 2006 году.

Перед стартом сезона 2006/07 Гунтис заключил соглашение с чешским клубом «Всетин», однако, проведя в его составе 39 матчей, он принял решение вернуться в «Ригу», вновь став чемпионом страны. В 2007 году Галвиньш перешёл в венгерский клуб «Альба Волан», с которым в том же сезоне завоевал золотые награды венгерского чемпионата. Перед началом дебютного сезона Континентальной хоккейной лиги Гунтис вернулся на Родину, подписав контракт с рижским «Динамо (Рига)».

В первом сезоне КХЛ Галвиньш сумел набрать только 8 (1+7) очков в 48 проведённых матчах, однако уже в следующем году он улучшил свою результативность, отметившись 20 (7+13) набранными очками. В сезоне 2010/11 Гунтис также стал одним из лидеров обороны рижан, в 53 проведённых матчах набрав 14 (0+14) очков. Год спустя Галвиньш сумел стать самым результативным защитником клуба, записав на свой счёт 32 (8+24) результативных баллов в 61 матче, после чего руководство латвийского клуба приняло решение продлить соглашение с игроком ещё на два сезона.

Международная 
В составе сборной Латвии Гунтис Галвиньш принимал участие в двух юниорских чемпионатах мира в первом дивизионе (2003, 2004), на которых он сумел набрать 4 (0+4) очка в 10 проведённых матчах. На молодёжном уровне Гунтис выступал на первенстве мира в первом дивизионе 2005 года, на котором он вместе с командой завоевал повышение в классе, после чего был членом сборной на следующем чемпионате, на котором лавтийцы, однако, вновь потеряли место в элите. В составе взрослой сборной Галвиньш был членом команды на шести чемпионатах мира (2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010), а также Олимпийских играх 2010 года. На этих турнирах на счету Гунтиса 39 матчей и 9 (3+6) набранных очков.

Достижения 
 Чемпион Латвии (3): 2005, 2006, 2007.
 Бронзовый призёр чемпионата Белоруссии 2006.
 Чемпион Венгрии 2008.
 Капитан в команде Динамо (Рига) в сезоне 2012/2013.
 Обладатель Кубка Надежды 2013 года в составе «Динамо Рига».

Статистика выступлений 
 Последнее обновление: 12 февраля 2015 года

Международная

Примечания

Ссылки 
 
 Профиль на сайте hockeydb.com
 Профиль на сайте eliteprospects.com

Хоккеисты Латвии
Хоккеисты КХЛ
Хоккейные защитники
Игроки ХК «Призма» Рига
Игроки ХК «Рига 2000»
Игроки ХК «Всетин»
Игроки ХК «Альба Волан»
Игроки ХК «Динамо» Рига (с 2008)
Игроки ХК «Югра»
Игроки ХК АИК
Игроки ХК «Больцано»
Игроки ХК «Курбадс»
Игроки ХК «Оцеларжи»
Игроки ХК «Витковице Стил»
Игроки сборной Латвии по хоккею с шайбой
Хоккеисты на зимних Олимпийских играх 2010 года